Áyios Dhimítrios kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Vokhaïkó, ort, Peloponnesos, Nomós Korinthías, 
 Ágios Dimítrios (ort i Grekland, Epirus), Nomós Ártas, 
 Ágios Dimítrios Perivléptou, ort, Thessalien, Nomós Magnisías, 
 Agios Dimitrios (kommunhuvudort i Grekland), Attika, Nomarchía Athínas, 
 Áyios Dhimítrios (ort i Grekland), Joniska öarna, Nomós Zakýnthou, 
 Áyios Dhimítrios Monemvasiás, ort, Peloponnesos, Lakonien, 
 Pyrgadíkia, ort, Mellersta Makedonien, Chalkidike, 
 Ágios Dimítrios (ort i Grekland, Mellersta Makedonien, Nomós Serrón), 
 Ágios Dimítrios (ort i Grekland, Mellersta Makedonien, Nomós Pierías), 

Robotskapade Greklandförgreningar